USS New Jersey — название двух кораблей ВМС США. Дано в честь штата Нью-Джерси.

 USS New Jersey (BB-16) — эскадренный броненосец типа «Вирджиния». На службе с 1906 по 1920 год. В 1923 году потоплен во время испытаний авиабомб.
 USS New Jersey (BB-62) — линейный корабль типа «Айова». Спущен на воду в 1942 году. Принимал участие во Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войнах. Выведен из состава флота в 1991 году. По состоянию на 2013 год — корабль-музей.